Ronde van Limburg 2021 var den 69. udgave af det belgiske cykelløb Ronde van Limburg. Det 199 km lange linjeløb blev kørt i provinsen Limburg den 24. maj 2021 med start i Hasselt og mål i Tongeren. Løbet var en del af UCI Europe Tour 2021. Den oprindelige 69. udgave blev i 2020 aflyst på grund af coronaviruspandemien.

Resultat

Hold og ryttere

Danske ryttere 

* DNF = gennemførte ikke

Referencer

Eksterne henvisninger 
 
 

2021
UCI Europe Tour 2021